Death (), può riferirsi a:

Fumetti 
 Morte (Death) –  personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Morte (Death) –  personaggio dei fumetti della DC Comics

Musica 
 Death – gruppo musicale statunitense metal, fondato da Chuck Schuldiner nel 1983
 Death – gruppo musicale proto-punk fondato nel 1971
 Death – singolo del gruppo musicale inglese White Lies
 Death – singolo di Trippie Redd del 2019
 Death – abbreviazione del genere musicale Death metal
 Death – EP del gruppo musicale finlandese Thy Serpent
 Death – brano musicale del musicista canadese Devin Townsend, contenuto nell'album Physicist

Altro 
 Death – marca di sigarette commercializzata in Gran Bretagna nel 1991

Note

Altri progetti